Соларис, роман Станислава Лема, по којем су снимљене два филма
 Соларис, у СССР-у 1972. у режији Андреја Тарковског
 Соларис, у САД-у 2002. у режији Стивена Содерберга
 Соларис, оперативни систем произвођача Сан Микросистемс
 Соларис, издавачка кућа из Новог Сада